Au Royaume-Uni,
 Daventry est une ville, siège du district métropolitain du même nom ;
 Daventry est une circonscription du Northamptonshire.
 Daventry est un royaume de fiction de la série de jeux d'aventure King's Quest.